Yazoo – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Yazoo City – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Yazoo – brytyjska grupa muzyczna